Tribolo – attrezzo usato sin dal neolitico per una trebbiatura di sementi o per una lieve aratura dei terreni
 Tribolo (Tribulus terrestris) – specie botanica
 Tribolo – roggia a est di Vicenza
 Tribolo – figura araldica
 Tribolo – chiodo a quattro punte usato come sistema di difesa passiva
 Il Tribolo (Niccolò Tribolo) – pseudonimo dell'architetto e scultore italiano Niccolò di Raffaello di Niccolò dei Pericoli

 Triboli – coleotteri appartenenti al genere Tribolium e alla famiglia dei Tenebrionidae 
 Triboli – località nei pressi di Badia Pozzeveri nel comune italiano di Altopascio, in Toscana
 Triboli o Tribli (Tribbles) – specie animale aliena dell'universo fantascientifico di Star Trek